

Блайт — місто, штат Каліфорнія
 Блайт — місто, штат Джорджія
 Блайт Тауншип — селище в окрузі Скайлкілл, штат Пенсільванія.

Блайт — місто та цивільна община на північному сході Англії, в графстві Нортумберленд.
 Блайт — річка в графстві Нортумберленд.
 Блайт — річка в графстві Саффолк.